Het Rood soldaatje (Cantharis rufa) is een keversoort uit de familie van de Cantharidae. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Linnaeus.

Zie ook 
 Lijst van soldaatjes in Nederland

Soldaatjes